Niederhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Niederhöfer (* 1956), deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
 Wolfgang Niederhöfer (1932–2017), deutscher Heimatforscher, Mühlenexperte und Politiker (SPD)